Ли́сов — фамилия. Известные носители:

 Лисов, Александр Геннадьевич (род. 1959) — белорусский искусствовед.
 Лисов, Василий Иванович (род. 1952) — российский экономист, ректор МГРИ-РГГРУ.
 Лисов, Евгений Кузьмич (род. 1940) — заместитель генерального прокурора РФ в 1991—1993 годах.
 
 Лисов, Никита Сергеевич (род. 1994) — российский хоккеист.
 Лисов, Николай Иванович (род. 1948) — председатель колхоза, народный депутат СССР.